

Pattinaggio su ghiaccio 
 Yang Yang (A) – pattinatrice cinese partecipante alle edizioni dei Giochi olimpici invernali di ,  e 
 Yang Yang (S) – pattinatrice cinese partecipante alle edizioni dei Giochi olimpici invernali di , Nagano 1998 e Salt Lake City 2002

Musica 
 Yang Yang – singolo di Yōko Ono del 1972

Cinema 
 Yang Yang – attore cinese nato nel 1991